Grugu (Kaliwiro)
 Grugu (Kawunganten)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing